Каштак —  железнодорожный разъезд  в Томском районе Томской области России.  Входит в состав Богашёвского сельского поселения. Население  человека () .

География 
Находится на юго-востоке Томской области.

История 
По решению Томского облисполкома от 10 января 1961 года № 19, железнодорожная площадка Каштак, вместе с другими населёнными пунктами бывшего Петуховского сельсовета, вошла в состав Богашёвского сельского совета.

По решению Томского облисполкома от 17 марта 1982 года № 56, село Богашёво было отнесено к категории рабочих посёлков, Богашёвский сельский совет упразднен, а Каштак, вошёл в образованный Богашёвский поселковый совет.

В октябре 1991 года Богашёвский поссовет снова преобразован Богашёвский сельсовет в тех же границах. 

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ , железнодорожный разъезд вошёл в учреждённое муниципальное образование Богашёвское  сельское поселение.

Население

Улицы 
В железнодорожном разъезде имеется единственная улица — Суворова, однако, имеются также дома, не приписанные к улице (владение 2).

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Платформа Каштак Томской железнодорожной ветки.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Томского района